

Sigle 
 L'Internacia Junulara Kongreso è il più importante raduno esperantista giovanile.

Codici 
 IJK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iževsk (Russia)

Genetica 
 Aplogruppo IJK (Y-DNA) del cromosoma Y umano.